Solomon R. Guggenheim Múzeum, New York
Guggenheim Múzeum, Bilbao
Peggy Guggenheim Gyűjtemény, Velence
Német Guggenheim Múzeum, Berlin